Али́на Пец (; ) — швейцарская кёрлингистка, пятикратный чемпион мира среди женщин, чемпион мира среди смешанных пар.

В составе женской сборной Швейцарии участница зимних Олимпийских игр  и .

Играет на позиции . Скип команды в сезонах с 2013—2014 по 2017—2018 (кроме олимпийского турнира).

Достижения 
 : золото (, , , , ).
 : серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (2019, 2020), серебро (2016).
 : золото (, , , , ), серебро (, ), бронза (, ).
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 : золото (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1997, в возрасте 7 лет.

Брат Алины, Клаудио Пец — тоже известный швейцарский кёрлингист, призёр чемпионатов мира, чемпион и призёр чемпионатов Европы, играет в команде Петера Де Круза на позиции третьего.

Примечания

Ссылки 
 
 Alina Pätz | Swiss Olympic Team 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу